Didier Cuche, švicarski alpski smučar, * 16. avgust 1974, Le Pâquier, Neuchâtel, Švica.

Cuche je v svoji karieri nastopil na štirih Zimskih olimpijskih igrah, svojo edino olimpijsko medaljo pa je dosegel na svojih prvih leta 1998 v Naganu v superveleslalomu. Na svetovnih prvenstvih je osvojil naslov svetovnega prvaka v superveleslalomu leta 2009 v Val d'Isèru, ob tem pa še dve srebrni medalji v smuku in eno bronasto v veleslalomu. V svetovnem pokalu je v dvajsetih sezonah osvojil šest malih kristalnih globusov za zmago posamičnih disciplinah, štiri v smuku ter po eno v veleslalomu in superveleslalomu. V svetovnem pokalu je dosegel enaindvajset zmag, od tega dvanajst v smuku, šest v superveleslalomu in tri v veleslalomu, ter 67 uvrstitev na stopničke. V letih 2009 in 2011 je bil zbran za švicarskega športnika leta.

Svetovni pokal

Skupne zmage

Posamične zmage

Sklici

Zunanje povezave

 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1998
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010